Milton Erickson (1901, Aurum, Nevada - 1980), metge i hipnoterapeuta estatunidenc 
 Bruce Erickson, paleontòleg i catedràtic de paleontologia del Science Museum of Minnesota